Брей може да се отнася за:

 Брей, вид тревисто растение - Обикновена диоскорея (Tamus communis)
 Брей, град в Ирландия
 Брей, остров в Северна Канада